

Bikini Daze — дебютный мини-альбом датской певицы MØ, выпущенный в 2013 году на лейблах Chess Club и RCA Victor. Все песни на пластинке написаны самой певицей, за музыку и продюсирование треков отвечали Дипло и Ронни Виндаль.

Список композиций

Чарты

История релизов

Примечания

Ссылки 

Альбомы MØ
Мини-альбомы 2013 года
Дебютные мини-альбомы
Альбомы, спродюсированные Дипло
Альбомы RCA Victor